Brett Lunger
 Tamara Lunger